

Patronyme 

 AnnaSophia Robb (1993-), actrice américaine ;
 Calum Robb, karatéka écossais ;
 Candace Robb (1950-), auteur américain de roman policier historique se déroulant au Moyen Âge ;
 Chuck Robb (1939-), homme politique américain ;
 Douglas Robb (1975-), chanteur de rock américain ;
 Graham Robb (1958-), auteur britannique ;
 James Alexander Robb (1859-1929), marchand, meunier et homme politique québécois ;
 Muriel Robb (1878-1907), joueuse de tennis britannique ;
 Nesca Robb (1905-1976), une écrivaine irlandaise ;
 Roger Robb (1907-1985), avocat et juge américain.

Prénom 
Robb est par ailleurs un prénom porté par plusieurs personnalités ou personnages :
 Robb Flynn (1968-), chanteur de groove metal américain.
 Robb Stark, personnage du Trône de fer.
 Robb Wells (1971-), acteur et scénariste américain.

Toponyme 

 Robb, hameau canadien situé dans la province d'Alberta.

Homonymie de prénom